Kannemeyeria - викопний рід дицинодонтів з Африки й Південної Америки. Це були доволі крупні (3 м завдовжки) дицинодонти наразі відомі з формацій  (Південна Африка),  (Замбія),  (Намібія),  (Танзанія) й Quebrada de los Fósiles (Аргентина).

Філогенія 

Нижче наведено кладограму згідно з Kammerer er al. (2013):

Примітки 

Дицинодонти
Фауна тріасового періоду